Di seguito una lista di asteroidi dal numero 487001 al 488000 con data di scoperta e scopritore.

487001-487100 

|-
|487001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487002 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487003 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487005 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487010 - ||  ||  || CSS
|-
|487011 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487012 - ||  ||  || OAM
|-
|487013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487033 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487039 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487043 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487047 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487048 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487050 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487052 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487053 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487056 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487061 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487062 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487064 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487066 - ||  ||  || WISE
|-
|487067 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487068 - ||  ||  || CSS
|-
|487069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487074 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487075 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487076 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487077 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487079 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487081 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487083 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487092 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487094 - ||  ||  || WISE
|-
|487095 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487097 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

487101-487200 

|-
|487101 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487105 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487106 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487108 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487109 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487110 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487111 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487116 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487118 - ||  ||  || CSS
|-
|487119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487120 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487121 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487122 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487124 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487125 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487127 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487128 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487129 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487133 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487135 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487138 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487140 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487146 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487147 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487149 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487150 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487151 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487153 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487154 - ||  ||  || WISE
|-
|487155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487156 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487157 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487162 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487167 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487169 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487170 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487171 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487178 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487179 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487181 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487182 - ||  ||  || OAM
|-
|487183 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487184 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487185 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487186 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487187 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487189 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487190 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|487191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487195 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487197 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487199 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

487201-487300 

|-
|487201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487204 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487205 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487208 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487209 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487210 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487214 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487215 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487218 - ||  ||  || OAM
|-
|487219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487222 - ||  ||  || WISE
|-
|487223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487224 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487226 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487228 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487230 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487231 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487233 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487235 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487236 - ||  ||  || WISE
|-
|487237 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487238 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487243 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487258 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487261 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487262 - ||  ||  || OAM
|-
|487263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487268 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487269 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487270 - ||  ||  || WISE
|-
|487271 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487272 - ||  ||  || CSS
|-
|487273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487274 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487278 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487279 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487282 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487284 - ||  ||  || WISE
|-
|487285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487288 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487289 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487294 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487296 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487299 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

487301-487400 

|-
|487301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487302 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487305 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487306 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487307 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487314 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487315 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487318 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487325 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487326 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487334 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487343 - ||  ||  || CSS
|-
|487344 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487348 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487351 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487352 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487358 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487359 - ||  ||  || WISE
|-
|487360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487361 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487362 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487373 - ||  ||  || CSS
|-
|487374 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487376 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487379 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487380 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487382 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487383 - ||  ||  || CSS
|-
|487384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487392 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487393 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487395 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|487396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487397 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|487398 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

487401-487500 

|-
|487401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487404 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487405 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487407 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487408 - ||  ||  || OAM
|-
|487409 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487419 - ||  ||  || CSS
|-
|487420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487428 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487430 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487437 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487441 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487442 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487444 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487446 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|487447 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487462 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|487463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487467 - ||  ||  || WISE
|-
|487468 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487471 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487472 - ||  ||  || WISE
|-
|487473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487474 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487475 - ||  ||  || CSS
|-
|487476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487483 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487490 - ||  ||  || LONEOS
|-
|487491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487495 - ||  ||  || OAM
|-
|487496 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487497 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487499 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

487501-487600 

|-
|487501 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487506 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487507 - ||  ||  || CINEOS
|-
|487508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487511 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487512 - ||  ||  || WISE
|-
|487513 - ||  ||  || ODAS
|-
|487514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487516 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487517 - ||  ||  || CSS
|-
|487518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|487519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487520 - ||  ||  || OAM
|-
|487521 - ||  ||  || WISE
|-
|487522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487525 - ||  ||  || OAM
|-
|487526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487530 - ||  ||  || CSS
|-
|487531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487539 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487540 - ||  ||  || OAM
|-
|487541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487547 - ||  ||  || WISE
|-
|487548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487555 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487562 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487563 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487566 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487567 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487568 - ||  ||  || CSS
|-
|487569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487570 - ||  ||  || CSS
|-
|487571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487575 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487576 - ||  ||  || CSS
|-
|487577 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487579 - ||  ||  || WISE
|-
|487580 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487582 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487583 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487584 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|487585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487588 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487593 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487594 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487598 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487599 - ||  ||  || CSS
|-
|487600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

487601-487700 

|-
|487601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487606 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487607 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487610 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487611 - ||  ||  || OAM
|-
|487612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487613 - ||  ||  || CSS
|-
|487614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487616 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487617 Ingethiering ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487618 - ||  ||  || WISE
|-
|487619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487620 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487621 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487622 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487623 - ||  ||  || LONEOS
|-
|487624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487625 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487627 - ||  ||  || CSS
|-
|487628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487630 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487633 - ||  ||  || CSS
|-
|487634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487640 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487644 - ||  ||  || WISE
|-
|487645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487652 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487653 - ||  ||  || OAM
|-
|487654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487655 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487656 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487657 - ||  ||  || CSS
|-
|487658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487661 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487662 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487665 - ||  ||  || CSS
|-
|487666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487671 - ||  ||  || WISE
|-
|487672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487673 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487675 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487679 - ||  ||  || CSS
|-
|487680 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487685 - ||  ||  || CSS
|-
|487686 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487689 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487693 - ||  ||  || WISE
|-
|487694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487695 - ||  ||  || CSS
|-
|487696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487697 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487698 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

487701-487800 

|-
|487701 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487702 - ||  ||  || OAM
|-
|487703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487704 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487705 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487707 - ||  ||  || LONEOS
|-
|487708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487713 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487720 - ||  ||  || WISE
|-
|487721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487723 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487725 - ||  ||  || CSS
|-
|487726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487727 - ||  ||  || ADAS
|-
|487728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487731 - ||  ||  || CSS
|-
|487732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487733 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487734 - ||  ||  || OAM
|-
|487735 - ||  ||  || CSS
|-
|487736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487743 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487747 - ||  ||  || LONEOS
|-
|487748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487749 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|487750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487751 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487752 - ||  ||  || CSS
|-
|487753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487755 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487761 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487761 Frankbrandner ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487769 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487771 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487772 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487777 - ||  ||  || WISE
|-
|487778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487787 - ||  ||  || CSS
|-
|487788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487793 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487794 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487795 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487797 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

487801-487900 

|-
|487801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487802 - ||  ||  || OAM
|-
|487803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487806 - ||  ||  || CSS
|-
|487807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487812 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487813 - ||  ||  || CSS
|-
|487814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487818 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487819 - ||  ||  || CSS
|-
|487820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487822 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487827 - ||  ||  || WISE
|-
|487828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487829 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487843 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487847 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487851 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487852 - ||  ||  || OAM
|-
|487853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487857 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487859 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487864 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487867 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487868 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487869 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487872 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487873 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487874 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487878 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487880 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487884 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487887 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487889 - ||  ||  || CSS
|-
|487890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

487901-488000 

|-
|487901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487902 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487904 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487905 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487907 - ||  ||  || CSS
|-
|487908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487910 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487912 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487914 - ||  ||  || CSS
|-
|487915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487917 - ||  ||  || OAM
|-
|487918 - ||  ||  || WISE
|-
|487919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487927 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487931 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|487932 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487935 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487939 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|487940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487942 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487944 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487957 - ||  ||  || CSS
|-
|487958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487960 - ||  ||  || CSS
|-
|487961 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487965 - ||  ||  || CSS
|-
|487966 - ||  ||  || OAM
|-
|487967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487971 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487972 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487976 - ||  ||  || CSS
|-
|487977 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487986 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487987 - ||  ||  || LONEOS
|-
|487988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487989 - ||  ||  || CSS
|-
|487990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|487991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487992 - ||  ||  || CSS
|-
|487993 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487994 - ||  ||  || CSS
|-
|487995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|487997 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|487999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0487001